NFT est un code, qui signifie :

 NFT (de l'anglais ), jeton cryptographique représentant un objet le plus souvent numérique (aussi appelé « jeton non fongible ») ;
 Nutrient film technique, technique d'hydroponie ;
 Norfolk Island Time, fuseau horaire utilisé par l'île Norfolk, correspondant à UTC+11:30 ;
 Enchevêtrement neurofibrillaire (neurofibrillary tangle) ;
 .

Code